USK steht für:
 Unabhängiger Staat Kroatien, die Bezeichnung für den kroatischen Vasallenstaat der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg
 Kanton Una-Sana, ein Kanton im äußersten Nordwesten Bosnien-Herzegowinas
 Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, Stelle für Alterskennzeichnung von Computerspielen in Deutschland
 Unterstützungskommando, Teil der Spezialkräfte der bayerischen Polizei
 Urban Sketchers (USk), internationale Künstlergruppe der Bildenden Kunst
 untersynchrone Stromrichterkaskade, siehe Doppelt gespeiste Asynchronmaschine
 Universeller Semantischer Kode
 Usinsk Airport (IATA-Code), Flughafen von Ussinsk in der nordwestrussischen Republik Komi

Usk ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Usk (Wales), ein Ort in Wales
 Usk (British Columbia), ein Ort in British Columbia
 River Usk, ein Fluss in Wales

usk steht für:
 Usaghade (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache im Kamerun

USK